Sprung aus den Wolken steht für:

Sprung aus den Wolken (Band), deutsche Band
Sprung aus den Wolken (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie
Sprung aus den Wolken (Film), deutscher Fernsehfilm aus dem Jahr 1991 von Stefan Schwietert
Siehe auch:
Sprung in die Wolken